Die Bardsragujn chumb 2008 war die 17. Spielzeit der höchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Die Saison mit acht Mannschaften begann am 6. April 2008 und endete am 15. November 2008.

Pjunik Jerewan wurde zum 8. Mal in Folge Meister und qualifizierte sich für die UEFA Champions League. Da auch der Zweitplatzierte die gleiche Punktzahl aufwies, musste nach dem Reglement ein Entscheidungsspiel über den Meistertitel entscheiden.

Während der Drittplatzierte Gandsassar Kapan in der 2. Qualifikationsrunde der Europa League antreten konnte, mussten der Viert- und Fünftplatzierte in der 1. Qualifikationsrunde der Europa League spielen. Dem Vizemeister FC Ararat Jerewan wurde von der UEFA die Lizenz für die Europa League verweigert.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Meisterschaftsfinale 

|}

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2008
Fußballsaison 2008